Глушица — река в Новгородском и Чудовском районе Новгородской области России. Левый приток Полисти. Длина водотока — 28 км, площадь водосбора — 123 км².

Принадлежит бассейну Балтийского моря. Берёт начало в болоте, в окрестностях деревни Малое Замошье, впадает в Полисть рядом с федеральной автомагистралью «Россия» (,  Москва — Санкт-Петербург), между деревнями Трегубово и Большое Опочивалово.

На берегах реки, ближе к устью, расположена одноимённая деревня — Глушица.

Примечания 

Бассейн Волхова
Реки Чудовского района
Реки Новгородского района